Dodge County er navnet på 4 counties i USA:

 Dodge County, Georgia
 Dodge County, Minnesota
 Dodge County, Nebraska
 Dodge County, Wisconsin